Konieczka ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Konieczka (* 1944), deutscher Fußballspieler
 Manfred Konieczka (* 1941), deutscher Tischtennisspieler

Siehe auch:
 Konietzka